OBE steht für:
 OBE TV (Original Black Entertainment), ein englischsprachiger Fernsehsender
 Officer of the Order of the British Empire, vierte Stufe des britischen Ritterordens Order of the British Empire
 Operating Basis Earthquake, Betriebserdbeben, siehe Bemessungskriterien (Erdbeben) #Englische Bezeichnungen 
 Out-of-body experience, siehe Außerkörperliche Erfahrung
 Air Bee (ICAO-Code), italienische Fluggesellschaft

OBe steht für:
 Objektsicherungsbeauftragter, siehe Anlagensicherung

Abkürzung